Detter ist der Name folgender Orte:
 Detter (Zeitlofs), Ortsteil von Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Detter ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Detter (* 1986), schwedischer Squashspieler
 Klaus Detter (* 1940), deutscher Richter